Exmilitary е дебютният микстейп от експерименталната хип-хоп група Дет Грипс. Той е пуснат безплатно на 25 април 2011 г. чрез уебсайта на групата.

Списък с песни

Състав 
 Дет Грипс

 Ем Си Райд – вокали
 Зак Хил – барабани, ударни, постановка
 Анди Морин – клавиши, програмиране, продукция

Музикални албуми от 2011 година